Kokura steht für:

 Kokura, eine japanische Festungsstadt
 Kokura (Han), das gleichnamige Lehen
 Präfektur Kokura, die gleichnamige Präfektur

 Kokura ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Kokura (* 2003), ukrainischer Eiskunstläufer und Filmemacher

Siehe auch:

 Burg Kokura